Paraná (rivier), een rivier in Zuid-Amerika
 Paraná (Entre Ríos), de hoofdstad van de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Paraná (departement), een departement van de Argentijnse provincie Entre Ríos
 Paraná (staat), een staat van Brazilië
 Paraná (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Paraná Clube, een voetbalclub uit Brazilië
 Paraná-bekken, een bekken in Zuid-Amerika